Любомирка — название населённых пунктов на Украине:
 Любомирка — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Любомирка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Любомирка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Любомирка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Любомирка — село в Подольском районе Одесской области.
 Любомирка — село в Полонском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Любомировка